Iers rugby sevensteam (mannen)
 Iers rugby sevensteam (vrouwen)